Bellefond kan syfta på:

 Bellefond, Côte-d'Or, fransk kommun i departementet Côte-d'Or
 Bellefond, Gironde, fransk kommun i departementet Gironde

Se även 

 Bellefonds